Ортенберг Едгар (справжнє ім'я — Елеазар; 1900—1996) — американський скрипаль російського походження.

 Ортенберг (Баден-Вюртемберг)
 Ортенберг (Гессен)